Pézize est le nom francisé de l'ancien genre latin Peziza au sens élargi de champignons ascomycètes dont l'appareil reproducteur aérien (ascome) a la forme simple et caractéristique d'une coupe sans pied. La couleur est souvent brune ou orangée, parfois violacée, rouge vif, etc. L'intérieur de la coupe porte les asques dressées et serrées constituant l'hyménium.

Étymologie et Histoire 
Selon Locquin, PEZIZES dont le nom vient de PILTZIN en Aztèque, en -1.000, qui a le sens de « champignon femelle » - c'est-à-dire en coupe - par opposition aux « champignons mâles » érigés sur un pied.

En -309, Peziza, du grec ancien Pezis, ou Pezos est un « champignon à pied réduit »,  .

Le botaniste et philosophe Théophraste, au  classe les champignons en quatre grands types 
 Les champignons poussant sous terre appelés  (comme les truffes)
 Les champignons de forme sphérique, les vesses-de loup et sclerodermes
 Les champignons qu'il dénomme  : de ce mot dérive le mot Mycologie, Mycena, qui désigne tous les champignons à chapeau et à pied.
 Les champignons en forme de coupe, comme les clitocybes, les pézizes.

Taxinomie 
Les pézizes sensu lato appartiennent à l'ordre des Pezizales. Elles forment notamment la famille des Pezizaceae ,mais d'autre genres et espèces de forme comparable dans des familles voisines sont également appelées pézizes.

Comestibilité 
Quelques pézizes sont comestibles quoique peu estimées. À titre de curiosité, on peut consommer la pézize orangée (Aleuria aurantia ou Peziza aurantia selon les classifications) crue, saupoudrée de sucre et arrosée de kirsch. On peut aussi s'en servir pour décorer des salades.

Noms français et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique des noms vulgaires ou des noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

Articles connexes 
 Pezizales
 Pezizaceae

Notes et références 
Source principale:
Lange J.E. & Lange D.M. (1977) Guide des Champignons. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris, 280 p.

Nom de champignon ambigu